est genre éteint d'actinoptérygiens appartenant au groupe des Aulopiformes, ayant vécu de l'Albien au Priabonien, il y a entre  avant notre ère. Le genre est l'un des rares organismes à avoir survécu à l'extinction Crétacé-Paléogène, ayant prospéré durant le Crétacé supérieur, ayant de disparaitre durant l'Éocène supérieur.

Étymologie

Description

Classification 
Les espèces dEnchodus sont généralement classées en deux clades différents, provenant de l'Amérique du Nord et de la Méditerranée. Il a été proposé que cette distinction soit le résultat de plusieurs événements isolés entre les deux populations au cours du Crétacé supérieur :

Paléobiologie

Paléoécologie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Aulopiformes

Liens externes 

Taxon fossile décrit en 1835
Genre d'actinoptérygiens préhistoriques (nom scientifique)
Taxon fossile décrit par Louis Agassiz
Aulopiformes